Provinzialrat bezeichnet ein für eine Provinz zuständiges Kollegialorgan:
 Beratungsgremium in Preußen Preußischer Provinzialrat
 Beratungsgremium im späteren Nordrhein-Westfalen, Provinzialrat (Britische Besatzungszone)
 Beratungsgremium in der katholischen Kirche, Provinzial
 Beratungsgremium im Großherzogtum Oldenburg, siehe Oldenburgischer Landtag #Provinziallandtage und -Räte
 Der Provinzialrat einer belgischen Provinz

Siehe auch:
 Provinzialtag (Hessen) im Großherzogtum Hessen